2020 FST Grupa Brokerska Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland Round 7 – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 2 października 2020 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jacka Holdera. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Wiktor Trofimow i Norbert Krakowiak, którego ze względu na kontuzję zastąpił Igor Kopeć-Sobczyński.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 1 października.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, V
2020, V
Zawody sportowe w Toruniu
2020 w polskim sporcie